Sherburne, ville américaine située dans le comté de Chenango, dans l'État de New York.
 Grès de Sherburne, formation géologique que l'on trouve à proximité.
 Comté de Sherburne, situé dans l’État du Minnesota.
 Sherburne, ville américaine du comté de Chenango, dans l'État de New York.
 Sherburne, village du comté de Chenango dans l’État de New York.